Cuza puede estar haciendo referencia a:

 Alejandro Juan Cuza (1820-1873), político y militar moldavo, primer príncipe de la Rumania unificada;
 Alexandru C. Cuza (1857-1947), político rumano;
 Belkis Cuza Malé (1942), escritora y artista cubana.